Llera kan syfta på:

Mexiko 

 Llera, Tamaulipas, Tamaulipas, 
 Llera de Canales, ort, Tamaulipas,

Spanien 

 Llera, Badajoz, Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Llera (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz,